Autheuil (Eure-et-Loir)
 Autheuil (Orne)